Tchai steht für:

 Caix, ein Ort in Nordfrankreich
 eine Aldeia in osttimoresischen Suco Lore I
 Fernando Teles do Nascimento, Kampfname eines osttimoresischen Freiheitskämpfers